La Prairie kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 La Prairie (kommun), kommun, Québec, Montérégie, 
 La Prairie, ort, Québec, Montérégie,

USA 

 La Prairie (ort i USA), Minnesota, Itasca County, 
 La Prairie, Illinois

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar